Фильмы, носящие название «Искатель приключений»:
 «Искатель приключений» (, 1910) — французский короткометражный фильм Луи Фейада.
 «Искатель приключений» (, 1917) — американская короткометражная комедия Чарли Чаплина.
 «Искатель приключений» (, 1928) — американский художественный фильм Виктора Туржанского.
 «Искатели приключений» (Les Aventuriers, 1967) — французский художественный фильм Робера Энрико.
 «Искатель приключений» (1983) — советский художественный фильм Калье Кийска.
 «Искатели приключений» (2012) — российский художественный фильм Максима Воронкова.

См. также 
 Искатели приключений